Koe (rund)
Melkkoe (marketing), een product of dienst, die van vaste waarde is voor een onderneming, ook wel cash cow.